Eckartsweiler ist der Ortsname von:

 Eckartsweiler (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Eckartsweiler (Öhringen), Ortsteil der Stadt Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Eckartsweiler (Welzheim), Weiler der Stadt Welzheim, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Eckartsweiler, deutscher Name von Eckartswiller, Département Bas-Rhin, Elsass, Frankreich